Die Spielzeit 1974/75 ist die 26. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

16. Meistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1974_1975
Handballsaison 1974/75